Александра Ивановна Ордина (род. 15 августа 1987 года) — российский боксёр. Чемпионка Европы (2016). Трёхкратная чемпионка России (2016, 2017, 2020).

Карьера 
Воспитанница воронежского бокса, первый тренер — В. В. Баранов. Позже переехала в Санкт-Петербург. Выступает за СКА Санкт-Петербург. В сборной команде России с 2012 года.

Бронзовый призёр чемпионата России 2012 года. Серебряный призёр Кубка России 2013 года и чемпионата России 2014 года. 

В 2016 году выиграла чемпионат России и чемпионат Европы.

Имеет два высших образования — Воронежский государственный технический университет и Воронежский государственный институт физической культуры. Учится в аспирантуре НГУ физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта на кафедре менеджмента. Тема диссертации — «Элементы единоборств в фитнес-индустрии».

Приказом министра спорта РФ № 30-нг от 6 марта 2017 года Александре присвоено спортивное звание Мастер спорта России международного класса.

Примечания

Ссылки 
 Александра Ордина
 Александра Ордина: «У бокса — женское лицо!»

Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Выпускники Университета имени Лесгафта
Выпускники Воронежского технического университета
Выпускники Воронежского института физической культуры
Женщины-боксёры